Пьер Жюстен Сабатье (; 1792—1869) — французский нумизмат.

Служил в наполеоновской армии; после падения Империи участвовал в заговоре, имевшем целью её восстановление; был приговорён к смертной казни, но бежал; жил в Голландии, потом в России, где под руководством Рейхеля занялся нумизматикой.

К российскому периоду работы Сабатье относятся труды:
 Иконография коллекции из пяти тысяч римских, византийских и кельтиберских медалей (). — СПб., 1847; 2-е изд. — Paris, 1856,
 Керченские находки и хронология Боспорского царства (). — СПб., 1849,
 Производство золота, серебра и меди у Древних и монетные дворы Римской и Византийской империй (). — СПб., 1850 (вместе с сыном),
 
Среди более поздних трудов Сабатье выделяется «Общее описание византийских монет, отчеканенных при восточных императорах начиная с Аркадия и вплоть до взятия Константинополя Мехметом II» (; Париж—Лондон, 1862, в 2 томах, переиздан в 1930 в Лейпциге).

Коллекция византийских монет, собранная Сабатье, находится в Эрмитаже.

Примечания

Ссылки 
 

Нумизматы Франции
Приговорённые к смертной казни